«Андро́ид» — название фильмов:
 «Андроид» — американский фантастический художественный фильм 1982 года.
 «Андроид» — нидерландский фантастический художественный фильм 2013 года.